Тепантла има више значења:

 Тепантла (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепантла (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику